Schlüsselhof heißen folgende geographische Objekte:

 Schlüsselhof (Neu-Ulm), Weiler der Stadt Neu-Ulm in Bayern, Deutschland
 Schlüsselhof (Stadtteil von Steyr), Stadtteil der Statutarstadt Steyr, Oberösterreich
 Schlüsselhof (Gemeinde Thal), Ort in Thal, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
Baulichkeiten:
 Schlüsselhof (Bauwerk in Steyr), alter Vierkant-Bauernhof in Steyr, Oberösterreich